Кулунка — река в России, протекает в Тюменской области. Устье реки находится в 24 км по правому берегу реки Тайма. Длина реки составляет 30 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Тобол до города Ханты-Мансийск (выше), без реки Конда, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша от Тобола до Оби. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010700112115300013005.

Примечания 

Бассейн Иртыша
Реки Тобольского района